Władysław Krzysztofowicz Komar – sędzia ziemski oszmiański, stolnik miński, podczaszy brasławski
 Władysław Michał Komar – podczaszy wileński
 Władysław Antoni Komar – miecznik oszmiański
 Władysław Komar (1910–1944) – polski ziemianin, reprezentant Polski i Litwy w lekkoatletyce
 Władysław Komar (1940–1998) – polski lekkoatleta, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą (Monachium 1972)